Журавлиха — самка журавля. Кроме того, название «Журавлиха» носят:

Населённые пункты

Россия 
 Журавлиха — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Журавлиха — посёлок в Баргузинском районе Бурятии.
 Журавлиха — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Журавлиха — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Журавлиха — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Журавлиха — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Журавлиха — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Журавлиха — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Журавлиха — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Журавлиха — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Журавлиха — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Журавлиха — село в Ставищенском районе Киевской области.

Реки 
 Журавлиха — в Самарской области.
 Журавлиха — в Алтайском крае.
 Журавлиха — в Кемеровской области.
 Журавлиха — в Алтайском крае.
 Журавлиха — в Алтайском крае.